Bisio ist 
 ein Dialekt der Bantusprache Kwasio
 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, siehe Francavilla Bisio

Bisio ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Bisio (* 1957), italienischer Schauspieler
 Enrico Bisio (* 1934), italienischer Hockeyspieler
 Michael Bisio (* 1955), US-amerikanischer Jazz-Bassist und -Komponist